Sherman Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sherman Historic District (Connecticut), ID-Nr. 91000956
 Sherman Historic District (South Dakota), ID-Nr. 03001529